Seara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Seara (kommun), Santa Catarina,

Portugal 

 Seara (freguesia), Viana do Castelo, Ponte de Lima, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar